Dix-Neuf-Novembre ou XIX-Novembre ou 19-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

19 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, 
 Le  vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Libération de Bartenheim, Blotzheim, Brinckheim, Liebsdorf, Seppois, Waldighofen et de plusieurs autres villages du Haut-Rhin, certains par une unité de chars de Jean de Loisy, d'autres par le RICM, etc., marquant le début de la libération de l'Alsace.
 Le 29 brumaire an II, c'est-à-dire le  :  
 Partition de l'éphémère département de Rhône-et-Loire, officialisée par la Convention nationale.
 Autres dates ou lieux : évènements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Dix-Neuf-Novembre » et « XIX-Novembre »

Graphie « 19-Novembre »

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 19 de Noviembre » ou « Diecinueve de Noviembre »
 Mexique : événement non connu
 (Calle) 19 de Noviembre, à Ciudad Obregón, dans l'État de Sonora.

Odonyme apparenté 

 Rue du 29-Brumaire, Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français, avec la date grégorienne du 19 novembre, en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français, avec la date grégorienne du 19 novembre, en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Géolocalisation des odonymes avec la date républicaine du 29 brumaire

Voir aussi 

Homonymie
19